Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2000 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

Торпедо (Москва)

Анжи (Махачкала)

Динамо (Москва)

Черноморец (Новороссийск)

Зенит (Санкт-Петербург) 

* В матче 16-го тура с «Анжи» из-за отсутствия замен Максим Деменко сменил в воротах удалённого на 90 минуте Дмитрия Бородина и пропустил гол на 90+5 минуте.

ЦСКА (Москва)

Сатурн (Раменское)

Алания (Владикавказ)

Ротор (Волгоград)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Факел (Воронеж)

Крылья Советов (Самара)

Локомотив (Нижний Новгород)

Уралан (Элиста)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru
 Трансферы

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам